Antonio D'Olivo – giornalista italiano
 Luigi Erminio D'Olivo – attore italiano
 Marcello D'Olivo – architetto, urbanista e pittore italiano